José Osório Soares ist der Name folgender Personen:

* José Abílio Osório Soares (1947–2007), osttimoresischer Politiker, Gouverneur von Timor Timur
 José Fernando Osório Soares (1937–1975/76), osttimoresischer Parteifunktionär und Politiker (APODETI)